Idioti – film del 1998 di Lars von Trier
 Idioti – album del 2012 dei Uochi Toki
 Gli idioti – racconto del 1896 di Joseph Conrad